Паннесьєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Паннесьєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура